Die 5. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1981 Men's World Open Squash Championship) fand vom 19. bis 28. November 1981 in Toronto, Kanada, statt. Damit war Toronto zum zweiten Mal nach 1979 Austragungsort des Wettbewerbs.

Bereits im Halbfinale kam es zur Neuauflage des Endspiels der vergangenen drei Austragungen. Titelverteidiger Geoff Hunt besiegte erneut Qamar Zaman, diesmal in vier Sätzen. Im zweiten Halbfinale setzte sich Jahangir Khan gegen Hiddy Jahan durch. Geoff Hunt verlor gegen Jahangir Khan erstmals ein Weltmeisterschaftsfinale: Mit 7:9, 9:1, 9:2 und 9:1 gewann Khan seinen ersten Weltmeistertitel. Es war gleichzeitig Hunts letzte Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde 
Erste Runde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1981
Squashturnier in Toronto
Squashturnier 1981